Кримпер () — приспособление для прессования.

Значения 
 Кримпер (электромонтажный инструмент) — предназначен для соединения проводов между собой или с контактами разъёма при электромонтажных работах без применения пайки или сварки.
 Кримпер в полиграфии и бумажном производстве — приспособление или станок для тиснения бумаги.